Комско-леккийский диалект — группа наречий западноломбардского языка, распространённые в провинциях Комо и Лекко, особенно вокруг столиц и к северу от них.

Наиболее значимые диалекты:
 Комский (употребляется в Комо)
 Лагэ (употребляется на побережье озера Комо)
 Интельвийский (употребляется в Валь д`Интельви)
 Валассинский (употребляется в Валлассинских долинах)
 Леккийский (употребляется а городе и пригородах Лекко)
 Вальсассинский (употребляется в Вальсассинских долинах)

Вальсассинский диалект 

Вальсассинский диалект — диалект западноломбардского языка, распространённый в долине Вальсассина.

Местное наречие обладает рядом свойств, значительно отличающих его от других диалектов комско-леккийской группы. Существует множество говоров, характерных для разных населённых пунктов Вальсассины. Такая языковая обособленность возникла вследствие труднодоступности селений этой местности в прошлые века.

Литература 
 AA. VV., Parlate e dialetti della Lombardia. Lessico comparato, Mondadori, Milano 2003.
 Clemente Merlo, Italia dialettale, n.24 del 1960—61.
 Glauco Sanga, Dialettologia lombarda, Università di Pavia, Pavia 1984

Западноломбардский язык
Языки Италии